Batalla de Toló (1707) durant la Guerra de Successió espanyola
 Batalla de Toló (1744) durant la Guerra de Successió Àustria
 Batalla de Toló (1944), alliberament de la ciutat per part de les forces franceses després de l'operació Drac

Vegeu també 
 Setge de Toló, operació militar de 1793 durant les Guerres Revolucionàries Franceses
 Escorcoll de la flota francesa a Toló durant la Segona Guerra Mundial